"Химэюри" перенаправляет сюда. Чтобы узнать о корабле, см. Химеюри Мару .

Студенты Химэюри (ひめゆり学徒隊, Химэюри Гакутотай, Студенческий корпус принцесс Лилии), иногда называются «Корпусом лилий», представляли собой группу из 222 учеников и 18 учителей женской средней школы Окинавы Дайичи и женской школы Окинава Шихан, сформированной в подразделение медсестер Императорской японской армии во время битвы за Окинаву в 1945 году. Они были мобилизованы японской армией 23 марта 1945 года.

Студентам ошибочно сказали, что японская армия легко остановит американское вторжение и что они будут в безопасности. Многие принесли с собой школьные принадлежности и форму, чтобы учиться и готовиться к возвращению в школу. Вместо этого немногие студенты и преподаватели, отправленные в прифронтовые пещерные госпитали под постоянными обстрелами и бомбежками, сумели пережить войну.

История 
Ложно проинформированные о работе в больницах Красного Креста вдали от боевых действий, студенты Химэюри вместо этого были размещены на передовой, выполняя грубые операции и ампутации, хороня мертвых, транспортируя боеприпасы и припасы для передовых войск, и другие опасные для жизни обязанности под непрерывным огнем на протяжении почти трехмесячного боя. Ближе к концу битве при Окинаве те, кто еще был жив, страдали от болезней и недоедания в темных пещерах, заполненных бесчисленным количеством тяжелораненых и мертвых мирных жителей, солдат и однокурсников.

Роспуск подразделения и жертвы 

До того, как подразделение Химэюри было распущено, было убито только 19 студентов. 18 июня 1945 года части был отдан простой приказ о расформировании - «идти домой» среди тотальной войны, школьницы понесли высокие потери в результате перекрестного огня японских и американских войск. Рано утром следующего дня (19 июня) 5 учителей и 46 студентов, прятавшихся в третьем хирургическом убежище Ихара, были убиты боеприпасами с белым фосфором во время атаки американских войск, не подозревающих о присутствии студентов.

В течение недели после приказа о роспуске примерно 80% девочек и их учителей, оставшихся на острове Окинава, умерли. 136 студентов Химеюри, мобилизованных в армейский полевой госпиталь Хэбару, были убиты. Всего было убито 211 учеников и 16 учителей.

Некоторые совершили самоубийство различными способами из-за страха целомудрия перед систематическим изнасилованием солдатами США. Прежде чем боевые действия успели закончиться, некоторые студенты бросились с зубчатых скал на берегу моря Арасаки, отравились цианидом (ранее вводившимся солдатам в неизлечимом состоянии), а другие покончили с собой ручными гранатами, переданными им японскими солдатами.

Памятник Химэюри 
Памятник Химеюри был построен 7 апреля 1946 года в память о погибших. Памятник стоит перед Музеем мира. В нем перечислены имена всех учеников и учителей Химэюри, погибших во время войны. Многие из тех, кто выжил, помогали строить и поддерживать объекты. По состоянию на 2020 год в живых осталось несколько учеников Химеюри.

Музей мира Химэюри 
Основная статья: Музей мира Химэюри

Музей мира Химэюри построен по образцу главного школьного здания, в котором когда-то учились девочки. Отремонтированный и вновь открытый в День памяти Окинавы в 2009 году, музей имеет шесть выставочных залов, в которых выставлены фотографии накануне битвы за Окинаву, полевой госпиталь армии Хэбару, портреты всех молодых жертв, погибших после отступления военных на самую южную часть полуострова Киан, панели, объясняющие обстоятельства, при которых они погибли, двадцать восемь томов свидетельств и воспоминаний выживших, а также диорама вышеупомянутой пещеры в натуральную величину, где многие студенты погибли.

Отзывы оживляют каждую фазу битвы, свидетелями которой являются студенты-медсестры. Некоторые из бывших медсестер работали в музее как гидами, так и кураторами. Второй ремонт музея был проведен в июне 2020 года при участии выживших учеников Химэюри.

В культуре 

 Himeyuri no Tô (Tower of the Lilies): Японская военная драма (1953)
 Taiheiyô Sensô to Himeyuri Butai (The Pacific War and Himeyuri Corps): Японская военная драма (1962)
 Â Himeyuri no Tô (Ah, The Tower of Lilies): Японская военная драма (1968)
 Himeyuri no Tô (Tower of the Lilies): Японская военная драма (1982)

 Himeyuri no Tô (Tower of the Lilies): Японская военная драма (1995)

 Himeyuri: Японский документальный фильм (2007)

Смотрите также 

 Битва за Окинаву
 Боэйтай
 Гакутотай
 Музей мира Химэюри
 История Рюкю
 Изнасилование во время оккупации Японии
 Тотальная война
 Народный добровольческий корпус

Внешние ссылки 

 Музей мира Химэюри
 Химэюри Гакутотай
 Памятник Химеюри и третий армейский полевой госпиталь в пещере

Примечания 

Япония во Второй мировой войне
Женщины-участники Второй мировой войны